Laking est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1847-1914), médecin royal anglais
 (1912-2008), diplomate néo-zélandais
Guy Francis Laking (1875-1919), historien d'art britannique
Janice Laking (née c. 1930), femme politique canadienne en Ontario

Homonymie de patronyme